Schauinsland bezeichnet
 Schauinsland, einen Berg im Schwarzwald
 Schauinsland (Antarktis), einen Berg in der Antarktis
 Schauinsland (Zug), ein nach diesem Berg benannter Fernverkehrszug der Deutschen Bundesbahn
 Schauinsland (FFH-Gebiet), FFH-Gebiet in Baden-Württemberg
 Schauinsland (Natur- und Landschaftsschutzgebiet), Natur- und Landschaftsschutzgebiet in Baden-Württemberg
 Grube Schauinsland, ein Bergwerk im Schwarzwald
 Schau ins Land (Tiefenort), einen Berg in Westthüringen
 Schauinsland-Reisen, einen Reiseveranstalter aus Duisburg
 Villa Schau ins Land, ein Gebäude in Dresden
 Schau-ins-Land ist der Name der Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsverein Schau-ins-Land
 Schau ins Land, eine ARD-Fernsehserie (1983)

Schauinsland ist der Familienname von
  Hugo Schauinsland (1857–1937), deutscher Zoologe